Кузнецово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Архангельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Архангельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 21 км, до центра муниципального образования Архангельского — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Навалкино, Прокопово, Пашенино, Василево, Алексейцево, Сидорково, Исаково, Семенково, Захарово, Савкино.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)